Абдулжалил Алисултанович Абакаров (13 октября, 1968, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите, чемпион и обладатель Кубка России. Мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1993 году в Махачкале под руководством тренеров Омара Муртазалиева. Дважды становился чемпионом России и дважды являлся обладателем Кубка России. В составе сборной России является участником чемпионата мира.

Депутатская деятельность 
Являлся председатель постоянной депутатской комиссии по социальной политике Карабудахкентского района. Является представителем Акушинского райсобрания. Работает генеральным директор ООО «Экоюг-Росе».

Результаты на международных соревнованиях 
 Кубок России по карате 1996 — ;
 Кубок России по карате 1998 — ;
 Чемпионат России по карате 1998 — ;
 Чемпионат России по карате 1999 — ;

Личная жизнь 
В 1985 году окончил школу № 1 в п. Ленинкент. В 1997 году окончил лечебный факультет Дагестанской государственной медицинской академии.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ